Формула-Рено 2.0 Италия гоночная серия Формулы-Рено 2.0 базирующаяся в Италии.  Большинство гонок проходит в Италии, но некоторые проходят и за её пределами, например часто проходят гонки на бельгийской трассе Спа-Франкоршам и в Испании.

Начиная с 2000 года некоторые гонщики попадали в Формулу-1. Такие как: Фелипе Масса, Роберт Кубица, Хайме Альгерсуари и Камуи Кобаяси.

Текущие правила 
Каждый этап чемпионата состоит из 2 гонок, каждая длится по 30 минут. Очки выдаются следующим образом :

В каждой гонке гонщик награждается одним очком за быстрый круг и за поул-позицию. Только классифицированные по итогам гонки пилоты получают очки.

Чемпионы

Ссылки 
 renaultsportitalia.it, официальный веб-сайт серии.

Формула-Рено 2.0
Автоспорт в Италии
Автогоночные серии, прекратившие существование